Rdeči Breg je naselbinsko ime več naselij v Sloveniji:

 Rdeči Breg, Lovrenc na Pohorju
 Rdeči Breg, Podvelka
 Serdiški breg ali Rdeči breg (416 m.n.v.) - vzpetina v Prekmurju (Goričko)

naselja v Sloveniji
Dvodelna naselja v Sloveniji